Куартанго (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Алава в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куадрилья-де-Аньяна. Занимает площадь 84,39 км². Население — 355 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Известные жители 

Андагоя, Паскуаль де — испанский конкистадор в Южной Америке.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Cuartango en Google Maps
 Página no-oficial con fotografías
 Página oficial del valle

Муниципалитеты Алавы